Chris hace referencia a varios artículos:

Nombre propio
Se trata de un nombre ambiguo (femenino y masculino).

Personas 
 Chris Korda (1962-), mujer trans, activista antinatalista,​ creadora de música techno, desarrolladora de software y líder de la Iglesia de la Eutanasia.
 Chris Andersen (1978-), baloncestista estadounidense;
 Chris Anderson (1961-), escritor estadounidense;
 Chris Anker Sørensen (1984-), ciclista danés; 
 Chris Arreola (1981-), boxeador estadounidense; 
 Chris Anstey (1975-), Baloncestista australiano;
 Chris Benoit (1967-2007), luchador profesional canadiense;
 Chris Montez (1943-), músico estadounidense de origen hispano;
 Chris Carmack(1980-), actor estadounidense;
 Chris Carter (1956-), productor y guionista estadounidense;
 Chris Farley (1964-1997), actor estadounidense;
 Chris Cornell (1964-), músico estadounidense;
 Chris Hemsworth (1983-), actor 
australiano; 
Chris Riquez (2000-), personalidad de internet estadounidense/venezolano
 Chris Rock (1965-), actor y comediante estadounidense;
 Chris Penn (1965-2006), actor estadounidense;
 Chris Ware (1967-), historietista estadounidense;
 Chris Jericho (1970-), luchador profesional estadounidense;
 Chris Tucker (1972-), actor estadounidense;
 Chris Martin (1977-), cantante vocalista de Coldplay;
 Chris Noth (1954-), actor estadounidense;
 Chris James (1987-), futbolista neozelandés;
 Chris Pontius (1974-), actor, comediante de la famosa serie de TV Jackass;

Ficticios 
 Chris Redfield, personaje de la serie de videojuegos Resident Evil.
 Chris (The King of Fighters), personaje de la saga The King of Fighters.
 Chris McLean, personaje de la saga de series infantiles de Total Drama.

Variantes 
 Christopher (desambiguación)
 Christoph (desambiguación)
 Christophe (desambiguación)
 Cristóbal (desambiguación)
 Christian (desambiguación)
 Christiaan

Nombres ambiguos